Mollepata pode ser:

Mollepata - um distrito do Peru localizado na província de Santiago de Chuco, região de La Libertad;
Mollepata - um distrito do Peru localizado na província de Anta, região de Cusco.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos